Ziethen ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Ziethen (Barnim), Gemeinde im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Ziethen (bei Anklam), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ziethen (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Groß-Ziethen (Kremmen), Ortsteil von Kremmen im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Groß-Ziethen (Ziethen), Ortsteil von Ziethen im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Großziethen, Ortsteil der Gemeinde Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Klein Ziethen, Ortsteil von Ziethen im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Klein-Ziethen (Oberkrämer), Ortsteil der Gemeinde Oberkrämer im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Kleinziethen, Ortsteil der Gemeinde Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

in Polen
 Sitno (ehemals Ziethen im Landkreis Soldin, Brandenburg) ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Myślibórz
 Szczytno (ehemals Ziethen im Landkreis Schlochau, Pommern) ein Ort in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Przechlewo
 Zdziersk (ehemals Ziethen im Landkreis Altburgund, Wartheland) ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Łabiszyn

Ziethen ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ziethen (1858–1944), deutscher General der Artillerie
 Friedrich Schmidt-Ziethen (1870–1943), deutscher evangelischer Geistlicher und Heimatforscher
 Horst Ziethen (* 1934), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Oskar Ziethen (1858–1932), erster Oberbürgermeister von Lichtenberg
 Stefan Ziethen (* 1971), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Zieten
 Ziethe
 Grube Ziethen